Druga liga FBiH - Jug je regionalno ligaško natjecanje trećeg stupnja u ligaškom sustavu BiH.  Natjecanje obuhvaća klubove iz tri županijska saveza: NS Zapadno-hercegovačke županije, NS Hercegovačko-neretvanske županije i NS Hercegbosanske županije. Organizator natjecanja je Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine.

Struktura lige 

Prvoplasirana ekipa na kraju sezone ulazi u viši rang natjecanja - Prvu ligu FBiH. Dvije posljednjeplasirane ekipe na kraju sezone napuštaju drugu ligu, a mijenjaju ih prvoplasirani iz županijskih liga.

Sezona 2022./23. 

 NK Brotnjo, Čitluk
 HNK Čapljina, Čapljina
 HNK Grude, Grude
 NK Kamešnica, Podhum
 FK Klis, Buturović Polje
 HNK Kruševo, Kruševo
 NK Ljubuški, Ljubuški
 HNK Neum, Neum
 HNK Rama, Prozor-Rama
 HNK Sloga, Uskoplje
 HNK Stolac, Stolac
 NK Troglav 1918, Livno
 FK Turbina, Jablanica
 HNK Višići, Višići

Dosadašnji osvajači 

 2004./05. - NK Troglav, Livno
 2005./06. - FK Igman, Konjic
 2006./07. - NK Drinovci, Drinovci
 2007./08. - HNK Čapljina, Čapljina
 2008./09. - FK Igman, Konjic
 2009./10. - HNK Čapljina, Čapljina
 2010./11. - HNK Branitelj, Mostar
 2011./12. - NK Troglav, Livno
 2012./13. - FK Igman, Konjic
 2013./14. - FK Turbina, Jablanica
 2014./15. - NK Sloga, Ljubuški
 2015./16. - FK Igman, Konjic
 2016./17. - FK Igman, Konjic
 2017./18. - HŠK Posušje, Posušje
 2018./19. - FK Klis, Buturović Polje 
 2019./20. - HŠK Posušje, Posušje
 2020./21. - NK Ljubuški, Ljubuški
 2021./22. - FK Klis, Buturović Polje

Vanjske poveznice 

 Druga liga FBiH Jug na nsfbih.ba
 Nogometni savez Hercegovačko-neretvanske županije 
 Nogometni savez Herceg-bosanske županije
 Tablica Druge lige FBiH Jug na sportsport.ba

Bosanskohercegovačka nogometna natjecanja